Sezon (1988) był 44. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 30 kwietnia 1988 i trwały do 9 października 1988. Tytułu nie obroniła drużyna Moss FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Jan Åge Fjørtoft, który w barwach klubu Lillestrøm SK strzelił 14 goli.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1988 w piłce nożnej
1988 w Norwegii